Ristrutturazione edilizia – tipo di intervento edilizio
Ristrutturazione aziendale in campo economico